Uckermark může mít následující významy:
 Uckermark – Ukerská marka, historický region v Německu
 Landkreis Uckermark – zemský okres Ukerská marka
 Koncentrační tábor Uckermark – dívčí koncentrační tábor 1942-1945
 Uckermark (ex Altmark) – německý tanker, který se proslavil jako zásobovací loď kapesní bitevní lodi Admiral Graf Spee a jako hlavní aktér „incidentu Altmark“.